Die Norm EN ISO 13857 ist eine sicherheitsspezifische Norm. Sie beschäftigt sich mit den  Sicherheitsabständen in Gefährdungsbereichen. Die Sicherheitsabstände sind geeignet für die Absicherung von maschinellen Gefährdungen (z. B. Roboter, Stanzen, Pressen usw.) in öffentlichen und gewerblichen Bereichen.

Weblinks 
 http://www.beuth.de/de/norm/din-en-iso-13857/102236549
 https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/UzA0NA--

13857
Iso 13857
En Iso 13857